Ом може да се односи на:
 Ом (јединица), СИ јединица
 , реку у Русији
 Ом (мантра), реч која са се изговара у хинду молитвама
 Ом (група), је амерички дуо састав
 Георг Ом